Whitlock är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Whitlock (1852–1930), svensk skolledare och feminist
 Bobby Whitlock (född 1948), amerikansk musiker
 Brand Whitlock (1869–1934), amerikansk diplomat och författare
 Elizabeth Whitlock (1761–1836), brittisk skådespelare
 Ellen Whitlock (1848–1934), svensk författare, lärare och kvinnosakskvinna
 Harold Whitlock (1903–1985), brittisk friidrottare
 Max Whitlock (född 1993), brittisk gymnast
 Sophie Whitlock (1827–1920), svensk kvinnosakskvinna och fastighetsägare

Se även

I Stockholm
 Whitlockska huset
 Whitlockska samskolan
 Anna Whitlocks gymnasium

Geografi
 Whitlock Island – ö, Western Australia, Australien

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor